Palm Beach United ist der Name folgender US-amerikanischen Fußballfranchises:

 Palm Beach United (NPSL) in der National Premier Soccer League, 2017 gegründet
 Palm Beach United (WPSL) in der Women’s Premier Soccer League, 2005 gegründet